Pennus ist der Name folgender römischer Personen:

 Titus Quinctius Pennus Cincinnatus, römischer Politiker